UKIM ist die Abkürzung für:

UK Islamic Mission, eine Daʿwa-Organisation im Vereinigten Königreich
Universität „St. Kyrill und Method“, siehe unter Universität Skopje

Abkürzung